Felídeos, uma ordem dos mamíferos.
Cat People (1942), filme que em Portugal teve o título de A Felina.
Concurso Felinas, concurso brasileiro de beleza.
Felina (telenovela), telenovela venezuelana.

Ver também

Desambiguação